Verbascum
 Verbascum boerhavii
 Verbascum thapsus
 Bromus hordeaceus
 Phlomis lychnitis